Axel Odelberg ist der Name folgender Personen:

* Axel Odelberg (Politiker) (1805–1884), schwedischer Politiker
 Axel Odelberg (Ingenieur) (1873–1950), schwedischer Ingenieur, Mitglied der Königlich schwedischen Akademie
 Axel Odelberg (Journalist) (* 1948), schwedischer Journalist und Autor